Il singolare femminile del torneo di tennis Abierto Mexicano de Tenis Telefonica Movistar 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Iveta Benešová che ha battuto in finale Flavia Pennetta 7-6(5), 6-4.

Teste di serie 

 Amanda Coetzer (secondo turno)
 Shinobu Asagoe (secondo turno)
 María Antonia Sánchez Lorenzo (semifinali)
 Émilie Loit (quarti di finale)

 Marion Bartoli (secondo turno)
 E Gagliardi (primo turno)
 Arantxa Parra Santonja (secondo turno)
 Ľudmila Cervanová (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 2004